Il doppio del torneo di tennis Weiden Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nuno Marques e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Chris Tontz 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Nuno Marques /  Nenad Zimonjić (Campioni)
 Andrew Painter /  Grant Silcock (primo turno)

 Grant Doyle /  James Greenhalgh (semifinali)
 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1998